Jud Süß – soprannome dispregiativo di Joseph Süß Oppenheimer, banchiere tedesco
 Jud Süß – racconto di Wilhelm Hauff del 1827
 Jud Süß – romanzo di Lion Feuchtwanger del 1925
Süss l'ebreo (Jud Süß) – film del 1940 diretto da Veit Harlan